Karl Matthaei ist der Name folgender Personen:

* Karl Matthaei (Musiker) (1897–1960), Schweizer Organist und Herausgeber 
 Karl Christian Matthaei (1770–1847), deutscher Arzt
 Karl Ludwig Matthäi (1778–1848), deutscher Baumeister und Schriftsteller
 Karl Otto Matthaei (1863–1931), deutscher Maler